Witch hazel è un'espressione della lingua inglese che viene usata per indicare varie piante del genere della amamelidi, oltre ad essere adottata come nome per diversi personaggi di streghe.

Etimologia e utilizzo
L'espressione witch hazel è attestata a partire dagli anni 1540; witch risale probabilmente al termine inglese antico wice, che indicava genericamente vari alberi dai rami flessibili (da wican, "piegare", risalente alla radice protoindoeuropea *weik-, "piegare", "avvolgere"); hazel va ricondotto all'inglese antico hæsel, che designava vari tipi di arbusto. Il termie è usato anche per indicare una lozione astringente prodotta con la Hamamelis virginiana.

L'espressione è stata in seguito adottata per diverse streghe dei fumetti, facendo un gioco di parole tra lo witch di witch hazel e la parola inglese witch, "strega" (che ha un'origine del tutto differente). Per le streghe identificate con questo termine spesso "Hazel" finisce per diventare il loro nome proprio.

Tra gli esempi di streghe chiamate "Witch Hazel" si possono citare:
La Witch Hazel che compare nel SuperKatt di Dan Gordon (1947)
La Strega Hazel (Witch Hazel) dei Looney Tunes
La Witch Hazel (in Italia Diega la strega) degli albi a fumetto di Little Lulu, il personaggio di Marjorie Henderson Buell
La strega Nocciola della Disney, il cui nome inglese era Witch Hazel (il nome inglese venne poi cambiato in Wanda Witch per evitare confusione con la Witch Hazel di Little Lulu, entrambi personaggi targati Western Publishing).

Note

Espressioni comuni della lingua inglese
Streghe nelle opere di fantasia